

Cinema 
 About Face – film del 1942 diretto da Kurt Neumann
 About Face – film del 1952 diretto da Roy Del Ruth
 About Face – film del 2008 diretto da Chad Maker
 About Face - Dietro il volto di una top model – film del 2012 diretto da Timothy Greenfield-Sanders

Informatica 
 About Face – serie di libri di informatica di Alan Cooper

Letteratura 
 L'età del piombo (About Face) – romanzo di Frank Kane del 1947

Musica 
 About Face – album di David Gilmour del 1984

Televisione 
 About Face – episodio della prima stagione di Duckman
 L'alibi e il movente (About Face) – episodio della prima stagione di The Closer
 L'identikit (About Face) – episodio della quinta stagione di NCIS - Unità anticrimine
 Mi hai visto? (About Face) – episodio della terza stagione di Criminal Minds